Алекса́ндр Никола́евич Богда́нов:
 Богданов, Александр Николаевич (1908—1989) — советский художник.
 Богданов, Александр Николаевич (род. 1956) — генеральный директор общества «ДТЭК Ровенькиантрацит», Герой Украины.